Jacqueline (Gerard Cox) - single van Gerard Cox
 1017 Jacqueline - asteroïde
Personen met Jacqueline als achternaam:

Bernard Jacqueline (1918-2007) - titulair aartsbisschop en diplomaat van het Vaticaan
 Émilien Jacquelin - Frans biatleet
Personen met Jacqueline als voornaam:
 Jacqueline Auriol - Frans militair testpilote
Jacqueline Bakker - Nederlands softbalster
Jacqueline Bisset - Brits actrice
 Jacqueline Blom - Nederlands actrice
Jacqueline Börner - Duits langebaanschaatser
Jacqueline Brookes - Amerikaans actrice
Jacqueline van Beek - Nederlands korfbalster
 Jacqueline Boyer - Frans zangeres
Jacqueline Cako - Amerikaans tennisspeelster
Jacqueline Crevoisier - Zwitsers auteur, regisseur en vertaler
Jacqueline Carey - Amerikaans auteur
Jacqueline Cramer - Nederlands wetenschapster en politica
Jacqueline Dietrich - Duits wielrenster
Jacqueline Epskamp - Nederlands auteur en scenarioschrijfster
Jacqueline Fontyn - Belgische componiste, muziekpedagoog, dirigent en pianiste
 Jacqueline Foster - Brits politica
 Jacqueline François - Frans zangeres
Jacqueline Galant - Belgisch politica
Jacqueline Ghevaert-Croquet - Belgisch politica
Jacqueline van de Geer - Nederlands kunstenares
Jacqueline de Gier - Nederlands journaliste
 Jacqueline Goormachtigh - Nederlands discuswerpster
 Jacqueline Govaert - Nederlands zangeres
Jacqueline Hahn - Oostenrijks wielrenster
Jacqueline Harpman - Belgisch auteur en psychoanalytica
Jacqueline de Heer - Nederlands softbalster
Jacqueline Hernandez - Amerikaans snowboardster
Jacqueline Haksteen - Nederlands korfbalspeelster
Jacqueline Hassink - Nederlands kunstenares
 Jacqueline Herzet - Belgisch politica
Jacqueline Hautenauve - Belgisch atlete
Jacqueline Hillen - Nederlandse apothekeres, bestuurster en politica
Jacqueline Joubert - Frans presentatrice
Jacqueline de Jong - Nederlands beeldend kunstenares
 Jacqueline Kennedy Onassis - Amerikaanse First Lady
Jacqueline Kerkhof - Nederlands cabaretière
Jacqueline Kim - Amerikaans actrice en auteur
Jacqueline Koops-Scheele - Nederlands juriste en politica
Jacqueline Law - Hongkongs actrice
Jacqueline de Longwy - gravin
Jacqueline Logan - Amerikaans actrice
Jacqueline Lölling - Duits skeletonracer
Jacqueline Mayence-Goossens - Belgisch politica
Jacqueline Marval - Frans kunstschilderes
Jacqueline van Maarsen - Nederlands auteur en boekbindster
Jacqueline Muyls - Belgisch atlete
 Jacqueline Moudeina - Tsjadisch advocate en mensenrechtenactiviste
 Jacqueline McKenzie - Australisch actrice
Jacqueline Meulman - Nederlands statisticus
Jacqueline Moore - Amerikaans showworstelares
Jacqueline MacInnes Wood - Canadees actrice
Jacqueline Marguerite van Nie - Nederlands kunstenaar
Jacqueline Novogratz - Amerikaans microfinancier
Jacqueline van Ommeren - Nederlands psychologe
Jacqueline Obradors - Amerikaans actrice
Jacqueline Pagnol - Frans actrice
Jacqueline Piatigorsky - Amerikaans schaakster
 Jacqueline Poelman - Nederlands atlete
 Jacqueline Pierreux (filmproducente) - Belgisch filmproducente
 Jacqueline Pierreux (actrice) - Frans actrice
 Jacqueline du Pré - Brits celliste
Jacqueline Quef-Allemant - Frans auteur
Jacqueline Rousseaux - Belgisch politica
Jacqueline Roque - schildersmodel en echtgenote van Pablo Picasso
 Jacqueline Rustidge - Nederlands atlete
Jacqueline Rutgers - Nederlands politica
 Jacqueline van Rozendaal - Nederlands boogschutteres
 Jacqueline Royaards-Sandberg - Nederlands actrice
 Jacqueline Reyneke van Stuwe - Nederlands auteur en hoofdredacteur
 Jacqueline Seifriedsberger - Oostenrijks schansspringster
Jacquelien de Savornin Lohman - Nederlands hoogleraar, senator en cabaretière
 Jacqueline Smit - Nederlands pianiste en componist
Jacqueline Schmitka - Duits zangeres
 Jacqueline Toxopeus - Nederlands hockeyster
Jacqueline Tong - Brits actrice
 Jacqueline Voll - Nederlands kunstschaatster

 Jacqueline E. van der Waals - Nederlandse dichteres, schrijfster, vertaalster en lerares
Jacqueline Wilson - Brits auteur
Jacqueline Zirkzee - Nederlands auteur